Bathycopea är ett släkte av kräftdjur. Bathycopea ingår i familjen Ancinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Bathycopea